Geografisch
 Manga (Burkina Faso), een stad in Burkina Faso
 Manga (departement), een departement van Burkina Faso
 Manga (Burundi), een plaats in Burundi
 Manga (Kenia), een plaats in Kenia
 Manga (Amapá), een inheems dorp in de Braziliaanse deelstaat Amapá
 Manga (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Manga (Tagbilaran), een barangay in de Filipijnse stad Tagbilaran City

Overig
 Manga (strip), het Japanse woord voor stripverhaal, overgenomen in het Westen
 Manga (geslacht), geslacht uit de vlinderfamilie Noctuidae
 Mango (soort) (Mangifera indica), plantensoort en de vruchten daarvan
 MaNga, een Turkse raprockband
 Haílton Corrêa de Arruda, een in 1937 geboren Braziliaans voetballer met de voetbalnaam Manga
 Alberto Manga (1980}, een Spaans voetballer